Белка-крошка, или белка-пигмей, или белка-мошка (, «белочка очень маленькая») — вид грызунов, единственный в роде Sciurillus монотипического подсемейства Sciurillinae семейства Беличьи (Sciuridae). Это очень маленькая древесная белка. Встречается в низинных дождевых лесах Бразилии, Колумбии, Перу, Французской Гвианы, Гвиане и Суринама, где живёт в кронах деревьев. Питается фруктами, орехами и корой деревьев. Отличительной особенностью этих белок является пронзительный крик, похожий на стрекотание кузнечика.

Подвиды

Примечания

Литература 
 Ronald M. Nowak: Walker’s Mammals of the World. Johns Hopkins University Press, Baltimore 1999, ISBN 0-8018-5789-9.
 Michael D. Carleton, Guy G. Musser: Order Rodentia. In: Don E. Wilson, DeeAnn M. Reeder (Hrsg.): Mammal Species of the World. 3. Auflage. Johns Hopkins University Press, Baltimore 2005, ISBN 0-8018-8221-4, S. 745—1600.
 John F Eisenberg and Kent H Redford, 2000. Mammals of the Neotropics: Ecuador, Bolivia, Brazil

Животные, описанные в 1803 году
Беличьи
Млекопитающие Азии
Монотипические роды млекопитающих